Hohekopf oder Höhekopf ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Hohekopf (Schwarzwald) (ca. 975 m), im Schwarzwald nahe Hundsbach (Forbach), Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Höhekopf (621,7 m), im Rothaargebirge bei Rattlar (Willingen), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Hohekopf (Rommeroder Hügelland) (539,4 m), im Rommeroder Hügelland bei Epterode (Großalmerode), Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Hohekopf (Pfälzerwald) (507,0 m), im Pfälzerwald nahe Weidenthal, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Hohekopf ist Namensbestandteil von Schutzgebieten auf dem Hohekopf im Rommeroder Hügelland:
 Naturschutzgebiet „Hohekopf bei Großalmerode“
 Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Hohekopf bei Großalmerode“

Siehe auch:
 Hochkopf
 Hohenkapf
 Hoher Kopf